Osoby o tym nazwisku:
 Konstantin Listow – radziecki kompozytor
 Władimir Listow – radziecki polityk i urzędnik